Amélia de Leuchtenberg (1812-1876) — segunda esposa de Pedro I do Brasil
Amélia de Orleães (1865-1951) — última rainha de facto de Portugal
Dona Amélia — aldeia de São Tomé e Príncipe

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de história